Новоникольский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

Новоникольский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц в России:
 Новоникольский сельсовет — в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Новоникольский сельсовет — в Данковском районе Липецкой области.
 Новоникольский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (1926—1977 годы).
 Новоникольский сельсовет — в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Новоникольский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Новоникольский сельсовет — в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Новоникольский сельсовет — в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Новоникольский сельсовет — в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Новоникольский сельсовет — в Быковском районе Волгоградской области.

Украина 

Новоникольский сельский совет ()

 Новоникольский сельский совет — в Кременском районе Луганской области (упразднён в 2020 году)